Marcelo José Oliveira (ur. 5 września 1981 roku w Santa Rita do Sapucaí) - brazylijski piłkarz grający w portugalskim zespole, Moreirense FC.

Wcześniej bronił barw Corinthians Paulista, Grêmio, Atromitosu i APOEL FC.

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1981
Piłkarze SC Corinthians Paulista
Piłkarze PAE Atromitos
Piłkarze APOEL FC
Piłkarze Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Piłkarze Moreirense FC